

Діфаєнс — місто, штат Айова
 Діфаєнс — місто, штат Огайо
 Діфаєнс — переписна місцевість, штат Міссурі
 Діфаєнс — переписна місцевість, штат Пенсільванія